Die Communauté d’agglomération du Sicoval ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien. Sie wurde am 21. September 2000 gegründet und umfasst 36 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Labège.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Sicoval
Gemeindeverband im Département Haute-Garonne
Gegründet 2000